Cà Melone è una curazia del castello di Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica
Nei pressi di Cà Melone si trova la sorgente del Torrente Ausa, che prosegue verso Serravalle, Dogana e Falciano, segnando il confine con l'Italia, e verso Cerasolo, sino a Rimini.

Voci correlate 
 Borgo Maggiore
 Cà Rigo
 Cailungo
 San Giovanni sotto le Penne
 Valdragone
 Ventoso (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino
Borgo Maggiore